Mudcrutch — американская рок-группа из Гейнсвилла, Флорида, предшествующая Tom Petty and the Heartbreakers.

Ранние годы 
Том Петти и Том Лидон, игравшие вместе в группе под названием The Epics, основали Mudcrutch в 1969 году. В оригинальный состав вошли Том Петти (бас-гитара, бэк-вокал), Том Лидон (ритм-гитара, бэк-вокал), Джим Лэнаган (вокал), Рэндалл Марш (ударные) и Майк Кэмпбэлл (гитара). Группа выпустила всего один сингл «Up in Mississippi Tonight / Cause Is Understood» на небольшом лейбле Pepper Records, после чего Лидон и Лэнаган покинули Mudcrutch. В 1972 году их места заняли Дэнни Робертс (ритм-гитара, бас-гитара, бэк-вокал) и Бенмонт Тенч (клавишные, бэк-вокал). В 1974 году коллектив выпустил сингл «Depot Street / Wild Eyes» на лейбле Shelter Records и Чарли Соза (бас-гитара) заменил ушедшего Робертса. Из-за невысокой популярности группы, в 1975 году лейбл был вынужден расторгнуть с ней контракт. В итоге Mudcrutch был распущен, а Петти, Кэмпбелл и Тенч вместе с Роном Блэром и Стэном Линчем основали The Heartbreakers.

Возвращение 

В 2007 году Том Петти предложил участниками оригинального состава Mudcrutch Тому Лидону и Рэндаллу Маршу реформировать группу совместно с Майком Кэмпбеллом и Бенмонтом Тенчем. Музыканты ответили согласием и в марте 2008 года на лейбле Reprise Records вышел новый сингл «Scare Easy», а в апреле — полноценный студийный альбом Mudcrutch, включающий старые и новые записи — в общей сложности 14 песен. В ноябре того же года вышел мини-альбом Extended Play Live, содержащий песни, записанные во время краткого тура по Калифорнии в поддержку Mudcrutch. В марте 2016 года группа выпустила второй альбом Mudcrutch 2.

Состав группы

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Фан-сайт 
 Канал на YouTube 

Рок-группы США
Музыкальные коллективы из Флориды
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1969 году